Kärpeljaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärpeljaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754273-159124), sjö i Kiruna kommun,  (1,27 km²)
Kärpeljaure (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757971-160085), sjö i Kiruna kommun,  (45,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn